Rote Grube ist ein Name für:

 in Deutschland:
 Rote Grube, eine zu Sosa (Eibenstock) (Erzgebirgskreis) gehörende Häusergruppe,
 Rote Grube (Freiberg), ein früheres Bergwerk in Freiberg,
 Rote Grube (Liebersee), ein Altarm der Elbe bei Liebersee im Landkreis Nordsachsen,
 Trieschberggrube, auch Rote Grube genannt, bei Breitscheid (Westerwald)
 in Tschechien:
 Červená Jáma, deutsch Rothe Grube, eine Ansiedlung, 
 Rote Grube (Georgspinge) in Hřebečná bei Abertamy,
 in Frankreich:
 Rote Grube (Sankt Nikolaus) bei La Croix-aux-Mines